

Patronyme 

 Claire Mazard (née en 1957), écrivaine française.
 Hervé Mazard (né en 1943),  joueur de rugby à XIII français.

Personnages de fiction 
 Jean-Pierre Mazard, incarné par Michel Serrault dans le film La situation est grave mais... pas désespérée ! (1976).
 Pierre Mazard, incarné par Daniel Auteuil dans le film Le Brio (2017).

Voir aussi 
 Joëlle Mazart, personnage principal de la série télévisée française Pause café et ses suites Joëlle Mazart et Pause-café pause-tendresse (années 1980).